Фёдор Со́лнцев:
 Солнцев, Фёдор Григорьевич (1801—1892) — специалист по художественной археологии, художник, педагог.
 Солнцев, Фёдор Фёдорович (1887—1918) — российский военный деятель, революционер, один из 26 бакинских комиссаров.